Батильда:

 Батильда (ок. 630/635—не ранее 680) — франкская королева, канонизированная Католической церковью.
 Батильда Ангальт-Дессауская (1837—1902) — принцесса Ангальт-Дессауская, в браке — принцесса Шаумбург-Липпская.
 Батильда Шаумбург-Липпская (1873—1962) — принцесса Шаумбург-Липпская, в браке принцесса Вальдек-Пирмонтская.

Другое 
 (441) Батильда — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу M.